Pape Diouf peut faire référence à :
 Pape Diouf (1951-2020), ancien journaliste de sport et agent de footballeurs franco-sénégalais. Il fut président de l'Olympique de Marseille, club de football français.
 Pape Diouf, homme politique sénégalais.
 Pape Diouf (né en 1973), musicien sénégalais.
 Pape Mamadou Diouf (né en 1982), footballeur sénégalais.